Diese Liste enthält alle von der FIFA und von RSSSF gelisteten Spiele der panamaischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

1938 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise

Weblinks 
FIFA-Liste der Ergebnisse Panamas
Panama - International Results

Panama
!Landerspiele